La competizione del bersaglio mobile a squadre  di tiro a segno ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne il 2 luglio  1924 allo Stand de tir de Versailles a Versailles.

Risultati
Quattro concorrenti per nazione. Distanza 100 metri. 10 colpi con punti da 5 a 0.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Bersaglio mobile a squadre